Siggböle kan syfta på:

 Siggböle, Borgå
 Siggböle, Ingå